Christian Samitz (ur. 30 grudnia 1973) – austriacki skoczek narciarski.

W styczniu 1990 zadebiutował w zawodach Alpen Cupu, zajmując 63. miejsce w Bad Goisern. W styczniu 1991 zadebiutował w Pucharze Europy, plasując się na 56. pozycji w Seefeld. W grudniu 1993 po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Wörglu. 9 stycznia 1994 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata, zajmując 51. miejsce w Murau. 26 lutego w Ishpeming oraz 3 marca 1994 w Calgary zawody Pucharu Kontynentalnego ukończył na 3. miejscu. 3 września 1994 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Letniego Grand Prix w Stams. 21 stycznia 1995 w Zakopanem zajął 2. lokatę w konkursie Pucharu Kontynentalnego. 4 stycznia 1996 zajął 50. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Innsbrucku. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 14 lutego 1998 w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Saalfelden.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973